Bundestagswahlkreis 248 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Bad Kissingen (seit 2009)
 Bundestagswahlkreis Aschaffenburg (2002 und 2005)
 Bundestagswahlkreis Homburg (1976 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis St. Ingbert (1965 bis 1972)